E951 kan avse:

 E951 – en europaväg som går mellan Ioánnina och Messolonghi i västra Grekland
 E 951 – ett E-nummer på en livsmedelstillsats, se Aspartam